Лас Хосефинас има више значења:

 Лас Хосефинас (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хосефинас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Хосефинас (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику